

Мінеола — місто, штат Техас
 Мінеола — селище, штат Нью-Йорк
 Мінеола — переписна місцевість, штат Айова